Сколота Анатолій Олександрович — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986).
 Сколота Марина Вікторівна (* 1963) — радянська, українська і російська біатлоністка.